Иддон (468—490) — король Гвента, правил в 480—490 годах, сын короля Инира.

Биография 
Как и отец, Иддон был крещён святым Беуно. Об Иддоне известны два факта, характеризующие его как ревностного сторонника христианства. Поскольку Гвент находился недалеко от владений англосаксов, Иддон однажды решился напасть на них. В сражении при Ллантилио Кроссенни он наверняка был бы разбит, если бы не молитвы святого Тейло, благодаря которым он смог победить. Ещё рассказывают, что однажды Иддон отправился на север, в Аберфрау, чтобы отомстить за смерть сестры Дивуг от руки мужа.

Литература 
 Rees, William Jenkins (1840), The Liber Landavensis, Llyfr Teilo, Llandovery: William Rees — from MSS. in the Libraries of Hengwrt, and of Jesus College (English translation)
 Williams, Edward (c. 1810), Williams (ab Iolo), Taliesin, ed., Iolo Manuscripts, Llandovery: William Rees, 18

Ссылки 
 Iddon

Правители королевства Гвент
Правители Европы V века